Ярославец () — левый приток реки Киргиж-Китай, расположенный на территории Тараклийского (Молдавия), Тарутинского районам (Одесская область, Украина).

География 
Длина — 12 км. Долина с обрывистыми берегами, изрезана ярами и промоинами. Русло на протяжении всей длины пересыхает. На реке создано несколько прудов.

Берёт начало западнее села Тарутино и восточнее села Кириет-Лунга. Река течёт на юг, пересекает государственную границу Молдавии и Украины, далее течёт на юго-запад. Впадает в реку Киргиж-Китай (на 48-м км от её устья) севернее села Малоярославец Первый.

Притоки: нет крупных.

Населённые пункты: нет.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Притоки Киргиж-Китая
Реки Молдавии
Реки Одесской области
Реки, расположенные между бассейнами рек Прут и Днестр